Barbara Klinec (ur. 24 sierpnia 1994 w Kranju) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SSK Alpina Žiri, drużynowa wicemistrzyni świata juniorek 2014, brązowa medalistka Mistrzostw Słowenii 2009 w Kranju.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 23 stycznia 2008 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Dobbiaco, gdzie zajęła 36. miejsce po skoku na odległość 53,5 m.

Pierwszy raz na mistrzostwach świata juniorów wystartowała 6 lutego 2009 w Szczyrbskim Jeziorze, zajmując tam 19. miejsce. W 2014 w Val di Fiemme zdobyła srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajęła 31. miejsce.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata kobiet w Libercu, gdzie uplasowała się na 34. miejscu i nie awansowała do serii finałowej.

10 października 2009 na normalnej skoczni w Kranju została brązową medalistką Słowenii w skokach narciarskich, przegrywając tylko z Evą Logar i Špelą Rogelj.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 16 lutego 2013 w Ljubnie, zajmując 20. miejsce i zdobywając tym samym pierwsze pucharowe punkty.

Jej młodsza siostra, Ema Klinec, również uprawia skoki narciarskie.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty B. Klinec na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Klinec na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS
 

Urodzeni w 1994
Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Kranju